Клермонт има више значења:
 Округ Клермонт (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Клермонт (Џорџија), је градић у америчкој савезној држави Џорџија
 Клермонт (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Клермонт (Вирџинија), је градић у америчкој савезној држави Вирџинија
 Клермонт (Калифорнија), је град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Клермонт (Флорида), је град у америчкој савезној држави Флорида
 Клермонт (Јужна Дакота), је град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Клермонт (Њу Хемпшир), је град у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Клермонт (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Клермонт (Индијана), је град у америчкој савезној држави Индијана
 Клермонт (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Клермонт (Северна Каролина), је град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Клермонт ан Аргон, је насеље и општина у североисточној Француској у региону Лорена, у департману Меза која припада префектури Верден
 Клермонт (летњиковац)